Jon Odriozola, exciclista i director ciclista.
 José María Odriozola, expresident de la Federació Espanyola d'Atletisme.
 Álvaro Odriozola, futbolista de la Real Sociedad.
 Kontxu Odriozola, actriu.
 José de Odriozola y Oñativia, militar i científic.